Sinan Kurt (ur. 1995) – niemiecki piłkarz tureckiego pochodzenia
 Sinan Kurt (ur. 1996) – niemiecki piłkarz tureckiego pochodzenia